Víctor Sandoval puede referirse a:

Víctor Sandoval (poeta) (1929-2013), poeta y promotor cultural mexicano, nacido en Aguascalientes; o
Víctor Sandoval (presentador) (1967-  ), colaborador y antiguo presentador de prensa rosa, nacido en Madrid (España).